

Cinema 
 Bound - Torbido inganno (Bound) – film del 1996 diretto dai fratelli Wachowski

Musica 
 Bound – gruppo musicale hardcore punk italiano
 Bound – album di Cuong Vu del 2000

Televisione 
 Risposte (Bound) – episodio della prima stagione di Fringe
 Le schiave di Orione (Bound) – episodio della quarta stagione di Star Trek: Enterprise